Wilden ist der Name von Ortschaften:
 Wilden (Wilnsdorf), Ortsteil der Gemeinde Wilnsdorf im Siegerland, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Wilden (Neuseeland), Ortschaft in Neuseeland
 Wilden (Bedfordshire), Dorf in Bedfordshire in England
 Wilden (Worcestershire), Dorf in Worcestershire in England

Wilden ist der Familienname folgender Personen:
 Annelie Wilden (* 1949), deutsche Sprinterin
 Egon Wilden (1894–1931), deutscher Maler und Bühnenbildner
 Engelbert Wilden (1923–2014), deutscher Gewerkschafter und Politiker (CDU), MdL Saarland 
 Eva Wilden, deutsche Anglistin und Didaktikerin
 Eva Maria Wilden (* 1965), deutsche Indologin
 Gert Wilden (Gert Wychodil; 1917–2015), deutscher Komponist, Filmkomponist, Arrangeur und Dirigent
 Gert Wilden junior (* 1954), deutscher Musiker, Filmkomponist und Arrangeur
 Leo Wilden (1936–2022), deutscher Fußballspieler
 Marga Wilden-Hüsgen (* 1942), deutsche Mandolinistin, Musikforscherin und Hochschullehrerin
 Rita Wilden (* 1947), deutsche Leichtathletin